Cucueți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cucueți (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Cucueți (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman